La sigla GLA puede referirse a:
 Ácido gamma-linolénico (en inglés Gamma-Linolenic acid), un ácido graso omega-6;
 Aeropuerto Internacional de Glasgow en su código IATA.